Begovaïa (russe : Бегова́я) peut faire référence à :
 Begovaïa, station de la ligne Tagansko-Krasnopresnenskaïa du métro de Moscou,
 Begovaïa, station de la ligne 3 du métro de Saint-Pétersbourg.